У́ганди () — эстонский топоним:
 Уганди — одна из исторических земель (маакондов) в Эстонии.
 Уганди — один из уездов Эстонской республики.

У́ганди () — эстонская фамилия:
 Урво Уганди — четырёхкратный чемпион среди сомелье Эстонии.

Производное применение 
 «Уганди» — минный тральщик ВМС Эстонии.

Примечания